«Ribera» puede referirse a:
 Ribera, una orilla de un cauce fluvial.
José de Ribera (1591-1652), pintor español.
 La Ribera, aldea perteneciente al municipio de Fuensanta de Martos, en la provincia de Jaén (Andalucía, España).
 Ribera, despoblado perteneciente al concejo de Valderejo, municipio de Valdegovía, en la provincia de Álava (País Vasco, España).
 Ribera, localidad del municipio de Montanuy, en la provincia de Huesca (Aragón, España).
 Ribera, localidad de la provincia de Agrigento (Sicilia, Italia).
 Ribera (Nuevo México), lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Miguel en el estado estadounidense de Nuevo México.
 Ribera Alta (Valencia),  comarca en la cuenca baja del Júcar.
 Ribera Baja (Valencia),  comarca en la cuenca baja del Júcar.